

Aziende 
 Blaser Jagdwaffen – azienda di armi tedesca
 Blaser Swisslube – azienda chimica svizzera

Geografia 
 Blaser – montagna delle Alpi dello Stubai (Austria)

Persone 
 Jizchak Blaser (1837-1907) – rabbino russo
 Werner Blaser (1924) – architetto e saggista svizzero
 Hans-Ulrich Blaser (1943) – chimico svizzero
 Karin Blaser (1979) – sciatrice austriaca